W 2020 roku w Polsce zaplanowano:
 Wybory prezydenckie zarządzone na 10 maja – głosowanie nie odbyło się
 Wybory prezydenckie zarządzone na 28 czerwca – 28 czerwca 2020 (I tura), 12 lipca 2020 (II tura)